Blastomyces är ett släkte av svampar. Blastomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Blastomyces